Ren – rzeka w Europie
 ren (symbol Re) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych
 ren, czyli renifer – zwierzę z gromady ssaków, rzędu parzystokopytnych
 Ren – męskie imię japońskie
 ren – humanitarność, fundamentalne pojęcie konfucjanizmu
 REN – polecenie systemu CP/M
 Ren – część duszy w mitologii staroegipskiej

Inne:
 Ren-Mozela – departament
 Ren-Ruhra – obszar metropolitarny